Monnerot ist der Name von